

События 
Великая Армения
 В столице Великой Армении, Вагаршапате, основан Эчмиадзинский кафедральный собор Армянской апостольской церкви ставший резиденцией верховного патриарха и Католикоса всех армян.

Китай
 Основание государства Чэн.
 Распря князей Сыма Ина и Сыма Юя.

Римская империя
 Консулы Имп. Цезарь Гай Аврелий Валерий Диоклетиан А. и Имп. Цезарь Марк Аврелий Валерий Максимиан А.
 С ведома Диоклетиана и под нажимом Галерия разрушена христианская церковь в Никомедии. Указ об объявлении христианства вне закона. Свою жену Приску и дочь Валерию Диоклетиан вынудил принести жертвы богам. Мученичество св. Георгия в Лидде (Палестина).
 23 апреля — Святой Георгий подвергнут казни за свою христианскую веру.

Скончались 
 Александра Римская
 Витт (святой)
 Георгий Победоносец
 Прокопий Кесарийский (великомученик)
 Святой Эразм

См. также